Одейя Раш (, ) — израильская актриса и модель.

Биография 
Одейя Раш родилась в Хайфе, Израиль. В девятилетнем возрасте переехала с семьёй в США, штат Алабама, где её отец получил работу консультанта по безопасности. Позже они переехали в Нью-Джерси, а в 2013 году — в Лос-Анджелес, Калифорния. У Раш есть шесть братьев, две пары из которых — близнецы. Два старших брата живут в Израиле.

Фильмография

Примечания 

Дети-актёры Израиля
Иммигрировавшие в США из Израиля
Киноактрисы Израиля